Ральф де Камойс (; 1283 — июнь 1336) — английский аристократ, 1-й барон Камойс с 1313 года.

Биография 
Ральф де Камойс родился в 1283 году в семье сэра Джона де Камойса и Маргарет де Гатесден. Не позже 1298 года он унаследовал семейные владения. В последующие годы Камойс участвовал в войнах во Франции и Шотландии, некоторое время находился в шотландском плену. В 1311 году он унаследовал владения матери. В 1313 году король Эдуард II вызвал Ральфа в свой парламент, и это событие считается началом истории баронии Камойс. В 1320—1323 годах Ральф занимал должность констебля Виндзорского замка, в феврале 1327 года он получил королевское помилование за то, что поддерживал Диспенсеров. Барон умер в июне 1336 года.

Камойс был женат дважды — на Маргарет де Браоз, дочери Уильяма де Браоза, 1-го барона Браоза, и Мэри де Рос, и на Элизабет ле Диспенсер, дочери Хью ле Диспенсера, графа Уинчестера, и Изабеллы де Бошан. В первом браке родился сын Томас, который после смерти отца в 1336 году стал 2-м бароном Камойс. Во втором браке родился сын Джон, отец Томаса (1-го барона Камойса второй креации).

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

11
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Камойсы